Christoph zu Stolberg ist der Name folgender Personen:

* Christoph zu Stolberg (Dompropst) (1523–1581), Dompropst zu Halberstadt
 Christoph zu Stolberg (Stolberg-Wernigerode) (1567–1638), Graf zu Stolberg-Wernigerode
 Christoph Friedrich zu Stolberg-Stolberg (1672–1738), deutscher Regent und Graf von Stolberg

 Christoph Martin zu Stolberg-Roßla (1888–1949), deutscher Standesherr